William Wallace kan henvise til:

 William Wallace (ca. 1270-1305) – skotsk nationalhelt
 William Wallace (komponist) (1860-1940) – skotsk komponist
 William Wallace (roer) (1901-1967) – canadisk roer
 William A. Wallace (1827-1896) – amerikansk senator

Se også 
 William Vincent Wallace (1812-1865) – irsk komponist og musiker